Анкашский кечуа () — это язык, относящийся к группе центральных кечуанских языков. Распадается на несколько взаимопонятных диалектов. Общее число носителей — около 1 миллиона человек.

Распространение 
Анкашский кечуа распространён на большей части региона Анкаш, главном образом в высокогорных районах, а также в провинциях Мараньон, Уакайбамба и Уамалиес, департамента Уануко. Однако многие изоглоссы анкашского кечуа присутствуют и в других кечуанских диалектах Уануко, юга Анкаша и провинции Кахатамбо.

Фонология

Вокализм 
Анкашский кечуа имеет три гласных кратких фонемы и три долгих гласных фонемы.

Аллофоны /e̞/ и /o̞/ (фонем /ɪ/ и /ʊ/ соответственно) произносятся при контакте с /q/.

В Кальехон-де-Уайлас, равно как и в некоторых прилегающих районах встречается явление монофтонгизации (переход некоторых дифтонгов в долгие монофтонги. Кроме того, в этой области долгие гласные могут возникать в результате удлинения.

Консонантизм

Письменность 
 Алфавит коронгского анкашского кечуа: A a, Ä ä, B b, C c, Ch ch, Ćh ćh, D d, E e, Ë ë, F f, G g, I i, Ï ï, J j, K k, L l, Ll ll, M m, N n, Ñ ñ, O o, Ö ö, P p, Q q, R r, rr, S s, Sh sh, T t, Ts ts, U u, Ü ü, W w, Y y.
 Алфавит северокончукосского анкашского кечуа: A a, Ä ä, B b, C c, Ch ch, D d, E e, Ë ë, F f, G g, I i, Ï ï, J j, L l, Ll ll, M m, N n, Ñ ñ, O o, Ö ö, P p, R r, rr, S s, Sh sh, T t, Ts ts, U u, Ü ü, W w, Y y
 Алфавит уайласского анкашского кечуа: A a, Aa aa, (B b), Ch ch, (D d), E e, Ee ee, (F f), (G g), I i, Ii ii, (J j), K k, L l, Ll ll, M m, N n, Ñ ñ, O o, Oo oo, P p, Q q, R r, S s, Sh sh, T t, Ts ts, U u, Uu uu, W w, Y y. Буквы в скобках используются только в заимствованиях из испанского.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Кечуанские языки
Центральные кечуанские языки
Языки Перу